Шелли, Майкл () — австралийский легкоатлет.
  () — американский математик.
  () — американский музыкант, автор-исполнитель в жанре фолк-поп.
  () — американский композитор современной концертной музыки, а также исполнитель и преподаватель. См. также 
  — английский регбист.

 Примечания